Muping ist der Name

 einer Großgemeinde im Kreis Baoxing der Provinz Sichuan, siehe Muping (Baoxing);
 eines Stadtbezirks der Stadt Yantai in der Provinz Shandong, siehe Muping (Yantai).